Moses bezeichnet:
 Mose, biblischer Prophet
 Moses (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Moses (Vorname) – zu Trägern dieses Vornamens siehe dort
 Moses (Schiff), ein schwedisches Öltankschiff
 einen veralteten Begriff für den Schiffsjungen, siehe Seemann#Dienstgrade und Funktionsbezeichnungen
 Moses (1974), Fernsehmehrteiler von Gianfranco De Bosio
 Moses (Museum Schnütgen), ein Fensterbildnis aus dem 15. Jahrhundert
 Moses und Aron, eine unvollendete Oper von Arnold Schönberg
 Die Bibel – Moses, einen zweiteiligen Fernsehfilm von Roger Young aus dem Jahr 1996
 Moses (MT), ein statistisches maschinelles Übersetzungssystem
 Moses. Verlag, ein Verlag in Kempen
 Moses & Taps, ein Graffiti-Künstler-Kollektiv
 Mount Moses, Berg in Antarktika
 Moses (Bruch), Oratorium Max Bruch
 Moses (Skoryk), Oper von Myroslaw Skoryk

MOSES steht als Abkürzung für:
 Methodology for Object-Oriented Software Engineering of Systems, eine Modellierungssprache
 Massive Open Systems Environment Standards
 Mission Operations, System Engineering and Software bei der NASA
 Modulares System zur Entstörung an Schnittstellen, ein Messgerät der Deutschen Telekom

Siehe auch:

 Mose (Begriffsklärung)
 Mosche, männlicher Vorname
 Moise (Begriffsklärung)
 Moisés, männlicher Vorname
 Mozes (Begriffsklärung)

Abkürzung